Се́верная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «север».

Россия 
 Северная улица — улица в Апатитах
 Северная улица — улица во Петушках.
 Северная улица — улица в Вологде.
 Северная улица — улица в Всеволожске.
 Северная улица — улица в Данкове.
В Казани:
Северная улица — прежнее название Архангельской улицы в Адмиралтейской слободе.
Северная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Северная улица — улица в посёлке Ново-Савиново.
 Северная улица — улица в Костеряках.
 Северная улица — улица в Краснодаре. 
 Северная улица — улица в Красноярске. 
 Северная улица — улица в Липецке.
 Северная улица — улица в Москве.
 Северная улица — улица в Новочеркасске.
 Северная улица — улица в Орле.
 Северная улица — улица в Подольске.
 Северная улица — улица в Пскове.
 Северная улица — улица в Саранске.
Северная улица — улица в Самаре. 
 В Смоленске:
 1-я Северная улица.
 2-я Северная улица.
 3-я Северная улица.
 4-я Северная улица.
 Северная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Северная улица — улица в Зеленогорске;
 Северная улица — улица в Колпине.
 Северная улица — улица в Сочи.
 Северная улица — улица в Сыктывкаре.
 Северная улица — улица в Твери.
 Северная улица — улица в Томске (Дзержинское).
 Северная улица — улица в Хабаровске.
 Северная улица — улица в Электростали.
 Северная улица — улица в Ярославле.
 Северная улица — прежнее название улицы Челюскинцев в Екатеринбурге.

Украина 
 Северная улица — улица в Днепре.
 В Донецке:
 Северная улица.
 Большая Северная улица.
 Северная улица — улица в Киеве.
 Северная улица — улица в Николаеве.
 Северная улица — улица в Одессе.
 2-я Северная улица — улица в Сумах.
 Северная улица — улица в Хмельницком.
 Северная улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Северная площадь (Санкт-Петербург)
 Северный бульвар
 Северный проезд
 Северный проспект